Фе́льдман — еврейская и немецкая фамилия, означающая на идише и немецком языке «фермер» или «человек поля».

Известные носители

A—И 
 
 Фельдман, Аугуст Юлианович (1899—1970) — советский офицер, Герой Советского Союза.
 Фельдман, Анатолий Ансович (1927) — геолог, геофизик
 Фельдман, Бен (род. 1980) — американский актёр.
 Фельдман, Берл (более известен как Амир Гильбоа; 1917—1984) — израильский еврейский поэт и переводчик.
 
 Фельдман, Бэла Моисеевна (1887—1960) — русская писательница, автор исторической прозы для юношества, известная под фамилией Прилежаева-Барская.
 Фельдман, Вадим Владимирович (1918—1991) — доктор исторических наук, профессор.
 Фельдман, Валентин Августович (1864—1928) — русский архитектор и художник-акварелист.
  (1934—1987) — британский и американский джазовый музыкант.
 Фельдман, Вильгельм (1868—1919) — польский критик, драматург и прозаик.
 
 Фельдман, Геннадий Михайлович (род. 1947) — математик.
 Фельдман, Гирш Хаимович (1863—?) — купец и промышленник.
 Фельдман, Григорий Александрович (1884—1958) — советский экономист.
 
 
 Фельдман, Донна (род. 1982) — американская фотомодель и актриса.
 
 Фельдман, Ефим Соломонович (род. 1922) — советский географ.
 Фельдман, Зиновий Львович (1919—1989) — советский кинооператор.
 Фельдман, Израиль Аронович (род. 1933) — математик.

К—Я 
 Фельдман, Константин Исидорович (1881—1967) — революционер, драматург, прозаик.
 Фельдман, Кори (род. 1971) — американский актёр, продюсер, композитор, музыкант.
 Фельдман, Кристина (1916—2007) — польская актриса.
 Фельдман, Леопольд (1802—1882) — немецкий писатель и драматург.
 Фельдман, Лидия (Лия) Моисеевна (в замужестве Варковицкая; 1892—1975) — советский литератор, переводчик, редактор.
 Фельдман, Марк (род. 1955) — американский джазовый скрипач и композитор.
 Фельдман, Маркус (1897—1958) — швейцарский политик, президент.
 Фельдман, Маркус Моисеевич — см. Фельдман, Дмитрий Моисеевич
 Фельдман, Маркус Уильям (род. 1942) — американский эволюционный биолог.
 Фельдман, Марти (1934—1982) — английский писатель, комедийный актёр.
 Фельдман, Мирослав (1899—1976) — хорватский писатель и драматург.
 Фельдман, Михаил Артёмович (1952—1988) — советский поэт, журналист, историк.
 Фельдман, Михаил Григорьевич (род. 1964) — бард, поэт.
 Фельдман, Моисей Исаакович (1900—1977) — советский генерал-майор технических войск.
 Фельдман, Мортон (1926—1987) — американский композитор и педагог.
 Фельдман-Конрад, Наталия Исаевна (1903—1975) — советский востоковед и переводчик.
 Фельдман, Отто фон (1873—1945) — немецкий офицер и политический деятель.
 Фельдман, Павел Артёмович (род. 1949) — советский и российский краевед, журналист.
 Фельдман, Пётр Максимович (1899—1938) — советский военный деятель, политработник, дивизионный комиссар.
 Фельдман, Реувен (1899—1990) — израильский общественный деятель, политик.
 Фельдман, Сьюзи (имя при рождении — Спраг; род. 1982) — американская актриса.
 Фельдман, Фёдор Александрович (1835—1902) — директор Императорского Александровского лицея, почётный опекун, генерал от инфантерии.
 Фельдман, Франсуа (род. 1958) — французский певец и композитор.
 Фельдман, Эдуард Беньяминович (род. 1947) — российский физик.
 Фельдман, Эльга Львовна (Фельдман-Линецкая, 1909—1997) — филолог, переводчик, педагог.
  (род. 2002) — американский актёр.

Псевдонимы 
 Фельдман, Фаина Гиршевна (настоящее имя Фаины Георгиевны Раневской, 1896—1984) — советская актриса.

Примечания